Stati Uniti d'America
 Vanceboro – città della Contea di Craven, Carolina del Nord
 Vanceboro – città della Contea di Washington, Maine